Sezon Ekstraligi białoruskiej został rozegrany na przełomie 2013 i 2014 roku. Był to 22. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów (po raz pierwszy od 2008 wyłącznie drużyny białoruskie). Do rozgrywek, po rocznej nieobecności spowodowanej występami w lidze rosyjskiej lidze Wysszaja Chokkiejnaja Liga edycji 2012/2013, powróciła drużyna Junosti Mińsk.

Tytułu mistrzowskiego bronił Nioman Grodno, który w finale poprzedniej edycji pokonał Mietałłurg Żłobin 4:0 (oba zespoły spotykały się w finale dwóch poprzednich edycji ligi).  W sezonie 2013/2014 te drużyny spotkały się w półfinale. Nioman Grodno został ponownie mistrzem Białorusi w 2014.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 4 września 2012 roku. Uczestniczyło w nim 10 drużyn, które rozegrały po 36 spotkań (4 rundy) w rundzie wstępnej. Następnie tabelą podzielona na grupę mocniejszą (miejsca 1-5) oraz słabszą (6-10). W obu grupach analogicznie rozegrano jeszcze 16 kolejek (4 rundy). Wskutek tego łącznie w sezonie zasadniczym zostało rozegranych 50 kolejek ligowych. 

 Tabela 

Legenda:       = Awans do fazy play-off

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowało pięć drużyn z grupy mocniejszej i trzy pierwsze z grupy słabszej.

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Związku Hokejowego Białorusi 
 Oficjalne statystyki ligowe w bazie Pointstrak.com

Hokej na lodzie na Białorusi
2013 w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2013 na Białorusi
2014 na Białorusi